De Hollandsche hoeve is een recreatiepark in de Nederlandse stad Goes. Het park ligt aan de noordkant van de stad.
In het park zijn de volgende voorzieningen:
 Een kinderboerderij, waarin ook het Milieu Educatie Centrum is gevestigd
 Een speeltuin
 Een heemtuin
 Een verwilderde boomgaard met diverse typen appelbomen
 Een ambachtscentrum, met diverse handwerkwinkeltjes en een poppentheater
 Een horecagelegenheid met midget-golf
 Sportpunt Zeeland, met een zwembad en diverse sportzalen
 Een jeu de boules terrein
 twee scoutinggroepen
 Een indoor-speeltuin

Externe links
 https://web.archive.org/web/20070930043035/http://www.ambachtscentrumgoes.nl/hhgebied.htm

Goes
Recreatie in Zeeland